Лига 1 2015/16 () — 52-й розыгрыш чемпионата Алжира по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги  
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com
 Статистика на goalzz.com

Алжир
2015/2016
Спорт в Алжире в 2015 году
Спорт в Алжире в 2016 году
Футбол в Африке в 2015 году
Футбол в Африке в 2016 году